Bentiu – miasto w Sudanie Południowym
 Bentiu – staroegipskie bóstwa czczone pod postacią małp

Strony ujednoznaczniające